Iluileq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Iluileq (ö i Grönland), Kujalleq, 
 Danell Fjord, fjord, Kujalleq, 

Robotskapade Grönlandförgreningar